

Persone
Andreas Ulmer – calciatore austriaco
Edgar G. Ulmer – regista, sceneggiatore e scenografo austriaco
James Blood Ulmer – musicista statunitense
Jason Ulmer – ex hockeista su ghiaccio canadese
LaMonte Ulmer – cestista statunitense
Layne Ulmer – hockeista su ghiaccio canadese
Sarah Ulmer – ciclista neozelandese
Stefan Ulmer – hockeista su ghiaccio svizzero

Altro
Ulmer – città della Carolina del Sud (Stati Uniti)